La Sagittaire trifoliée (Sagittaria trifolia), est une espèce de plantes de la famille des Alismataceae.

Notes et références

Liens externes 
 
 

Alismataceae